Исакулов — тюркская фамилия. Известные носители:

 Исакулов, Азамат (род. 1991) — казахстанский боксёр.
 Исакулов, Ержан Бекбауович — казахстанский политический деятель.
 Исакулов, Мирзамидин (род. 1925) — Герой Социалистического Труда (1978), бригадир колхоза «Узбекистан» Гулистанского района Сырдарьинской области.